Гран-при Монако 1994 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло,  Монако. Соревнования состоялись 15 мая 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:21,076
 Первый «большой шлем» в карьере Михаэля Шумахера.
 Последние очки: Микеле Альборето.
 Карл Вендлингер во время квалификации попал в аварию, после которой две недели находился в коме.
 На стартовом поле первый ряд был оставлен свободным, а на стартовых местах были нарисованы бразильский и австрийский флаги в память об Айртоне Сенне и Роланде Ратценбергере, погибших накануне в Гран-при Сан-Марино 1994 года.

Ссылки 
 
 
 
 Энциклопедия Формулы 1. Михаэль Шумахер. Большие шлемы

Гран-при Монако